Gohel est un nom de famille notamment porté par :
Charles Gohel (1848-1915), chanteur français ;
Wilfried Gohel (1968- ), footballeur français.

Notes et références 

Patronyme normand